Alegrete - freguesia del municipio portoghese di Portalegre (Portogallo)
 Alegrete - comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Alegrete do Piauí - comune del Brasile nello Stato del Piauí
 Marchese di Alegrete - titolo nobiliare portoghese creato nel 1687 da Pietro II del Portogallo a beneficio di Manuel Teles da Silva